Wiedbach ist ein Gewässername:

 Wiedbach (Dommelbach), linker Zufluss des Dommelbachs bei der Dommelmühle von Rattlar, Gemeinde Willingen (Upland), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Wiedbach (Murg), linker Zufluss der Nordschwarzwälder Murg in Forbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Wiedbach, anderer Name der Wied, rechter Zufluss der Mittelrheins bei Neuwied, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Wiedbach, anderer Name des Wiedabachs, linker Zufluss der Saale bei Zeutsch, Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen